Janet Jackson – cantautrice statunitense
Janet Jackson – album del 1982
Janet Jackson – programma televisivo del 2022